NGC 1899 (другое обозначение — ESO 56-EN94) — эмиссионная туманность в созвездии Золотой Рыбы, расположенная в Большом Магеллановом Облаке. Открыта Джоном Гершелем в 1836 году. Описание Дрейера: «тусклый, довольно маленький объект круглой формы, немного более яркий в середине, к западу расположены три звезды 10-й величины».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1899
Золотая Рыба (созвездие)
Эмиссионные туманности